Греку () — фамилия. Известные носители:
 Греку, Дэнуц (род. 1950) — румынский гимнаст, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр.
 Греку, Михаил Григорьевич (1916—1998) — молдавский советский живописец, лауреат Государственной премии СССР (1990).
 Греку, Фира Львовна (урождённая Брик; 1919—1992) — советский молдавский живописец и керамист.